Montigny (Cher)
 Montigny (Loiret)
 Montigny (Meurthe-et-Moselle)
 Montigny (Sarthe)
 Montigny (Sena Marítimo)